Jacobs stege och Jakobs stege kan syfta på:

 Jakobs stege (Gamla Testamentet) – en biblisk symbol
 Jakobs stege (gata) – en gata i Mälarhöjden i Stockholm
 Jacobs stege (TV-program) – ett underhållningsprogram med Jacob Dahlin
 Jacobs stege (bok) – en bok av Jacob Palmstierna
 Jacobs stege (film) – en film av Gustaf Molander från 1942
 Jakobs stege (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Coeckelberghs förlag 1977–1983 
 Jakobs stege  – annat namn för en art i familjen blågullsväxter, se blågull

Se även
 Jacob's Ladder